Мирко Вальдифьори (; родился 21 апреля 1986 года в городе Русси, Италия) — итальянский футболист, полузащитник клуба «Пескара». Выступал в сборной Италии.

Клубная карьера 
Вальдифьори — воспитанник клуба «Чезена». 14 мая 2005 года в матче против «Дженоа» он дебютировал в Серии B. Из-за высокой конкуренции Мирко редко выходил на поле. Для получения игровой практики он на правах аренды играл за «Павию» и «Леньяно».

В 2008 году Вальдифьори перешёл в «Эмполи». 8 сентября в матче против «Виченцы» он дебютировал за новый клуб. 28 ноября 2009 года в поединке против своего бывшего клуба «Чезены» Мирко забил свой первый гол. В 2014 году Вальдифьори помог команде выйти в элиту. 31 августа в матче против «Удинезе» он дебютировал в Серии А.

Летом 2015 года Мирко перешёл в «Наполи», подписав с клубом контракт на 4 года. 23 августа в матче против «Сассуоло» он дебютировал за новый клуб. Летом 2016 года Вальдифьори перешёл в «Торино». В матче против «Аталанты» он дебютировал за новую команду.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru
 «Провинциальный Пирло» (интервью)
 
 
 Soccernet Profile
 La Gazzetta dello Sport Profile

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Леньяно»
Игроки ФК «Павия»
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК СПАЛ
Игроки ФК «Пескара»